Leon Bay kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Teluk Lun, vik, Moluckerna,

USA 

 Leon Bay (vik i USA), Alaska, Lake and Peninsula Borough, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar